Коханов (Коханова) — фамилия.

Известные носители:

Коханов 
 Коханов, Валентин Дмитриевич (1934—2017) — российский орнитолог, популяризатор науки.
 Коханов, Гений Алексеевич (род. 1928) — токарь завода «Тяжэлектромаш», Герой Социалистического Труда (1971).
 Коханов, Тимофей Сергеевич (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Коханова 
 Коханова, Раиса Николаевна (1906—1992) — советский архитектор.

См. также